А́ттила Да́ргаи (, 20 июня 1927 — 20 октября 2009) — венгерский режиссёр-мультипликатор.

Биография 
Аттила Даргаи родился в 1927 году. После окончания университета (1948) работал художником в Венгерском национальном театре. В 1957 году начал карьеру режиссёра-мультипликатора.

Фильмография

Режиссёр 
  — Ангел Артур
  — Трое зайцев / A három nyúl
  — Лудаш Матьи / Lúdas Matyi
  — Вук / Vuk
  — Саффи / Szaffi
  — Лесной капитан / Az erdő kapitánya
  — A Préri pacsirtája
  — Новый братишка / A hetedik testvér

Сценарист 
 — — Густав
  — Дракон и тапочка королевы / Sárkány és papucs

Награды 
 1968 — премия имени Бела Балажа
 1978 — Заслуженный артист Венгрии
 1983 — Заслуженный художник Венгрии
 2007 — почётный гражданин Будапешта

Примечания

Ссылки 
 Аттила Даргаи на сайте КиноПоиск
 
 

Режиссёры мультипликации Венгрии
Художники-мультипликаторы
Лауреаты премии имени Белы Балажа
Почётные граждане Будапешта